Die Abkürzung CGJ steht für:
 das Sonderzeichen Combining Grapheme Joiner in Unicode
 den IATA-Code des Flughafens von Chingola in Sambia
 das Christliche Gymnasium Jena

CGJ